

Населені пункти та їхні частини

 Колацин — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Колацин — село в гміні Ксьонж-Велькопольський Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Колацин — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки